Малашкевич — фамилия. Известные носители:

 Малашевич, Иван Алексеевич (? — ?) — военный и политический деятель 1-й половины XVIII века, кошевой атаман Запорожской Сечи.
 Малашкевич, Олег Александрович (род. 1972) — белорусский хоккеист, нападающий, игрок команды «Неман» (Гродно) белорусской Экстралиги.